Slovenec [slovénec] je lahko:

 Slovenec, pripadnik naroda Slovencev

Časopis 

 Slovenec, slovenski mladoslovenski politični časnik, izhajal v Celovcu 1865–1867
 Slovenec, slovenski katoliški časnik, izhajal v Ljubljani 1873–1945 in ponovno 1991–1996
 Amerikanski Slovenec, slovenski katoliški časnik, izhajal v Chicagu od leta 1891, od leta 1946 izhaja v Clevelandu
 Koroški Slovenec, tedenski časopis Koroških Slovencev, izhajal na Dunaju 1921–1941
 Goriški Slovenec, časopis italijanskih oblasti za Slovence, izhajal v Gorici 1919–1921

Glej tudi 

 »Slovenec sem«, pesem
 Slovenec leta, naziv in nagrada Nedeljskega dnevnika
 Slovenka